C21H26O2 – formula molecolare del cannabinolo
C21H26O2 – formula molecolare del gestodene

Formule molecolari